André-Petrovitch Ekimov (1752-vers 1820-1830), graveur russe
 Viatcheslav Ekimov (1966-), coureur cycliste russe